Футболист года в СССР — ежегодная награда лучшему футболисту СССР, которая присуждалась еженедельником «Футбол» с 1964 года по 1991 год. Награда вручалась по результатам голосования журналистов, называвших тройку футболистов, за первое место в которой давалось 3 очка, за второе и третье — 2 и 1 соответственно. Идея награды появилась сразу после того, как лучшим футболистом Европы был признан вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин, в то время как в самом СССР подобных наград ещё не было (за исключением списков лучших игроков по позициям).

Обладатели наград

Достижения

Игроки 
Курсивом выделены вратари.

Команды

Примечания 

Используемые сокращения:

См. также 
 Футболист года в России (еженедельник «Футбол»)
 Футболист года в России (Спорт-Экспресс)
 Список 33 лучших футболистов сезона в СССР
 Список 33 лучших футболистов чемпионата России
 Приз «Звезда»

Ссылки 
 Лучший футболист СССР. www.rsssf.com, проверено 18 августа 2010

Футбольные награды в СССР
Награды, появившиеся в 1964 году